Асинхронность (Асинхронизм) (от  — отрицание,  — вместе,  — время) — не совпадение с чем-либо во времени; неодномоментность, неодновременность, несинхронность — характеризует процессы, не совпадающие во времени. Термин используемый в специальной литературе, предназначенный для особого применения, в общем смысле, это состояние не являющееся синхронизированным. Та или иная форма используется в зависимости от контекста или исторически сложившихся традиций использования в конкретных областях.

Асинхронность в социальном интерактивном взаимодействии 
 Асинхронное обучение, личностно-ориентированный метод обучения, который использует онлайн-ресурсы обучения для содействия обмену информацией за пределами ограничений времени и места среди сети людей
 Совместно редактируемые системы

Асинхронность в схемотехнике 
В конкретных условиях цифровой логики и на физическом уровне общения, асинхронный процесс не требует тактового сигнала, в отличие от синхронных плезиохронных систем.
 Асинхронная логика, представляет собой последовательную цифровую логическую схему, которая не регулируется схемой синхронизации или общего тактового сигнала
 Асинхронная система, не имеет глобальных часов: вместо этого, работает под распределенным управлением, с одновременно работающими аппаратными компонентами обмена и синхронизации по каналам
 Асинхронная коммуникация, передача данных без использования внешнего тактового сигнала, где данные могут быть переданы периодически, а не в стационарном потоке
 Асинхронный последовательный интерфейс

Асинхронность в цифровых сетях 
На более высоком канальном уровне связи, асинхронность является синонимом статистического мультиплексирования. Информация может или не может сразу начать передаваться по требованию отправителя, при этом возможно внесение дополнительной задержки передачи, величина которой меняется в зависимости от загруженности сети. Противоположностью является пример связи с коммутацией каналов, где, как только установится соединение, можно немедленно приступить к передаче данных с гарантированной скоростью и постоянной задержкой. 

На практике сеть связи часто синхронна на физическом уровне, и в то же время асинхронна на  канальном уровне.

Примеры:
 Асинхронный режим передачи, в соответствии с определением Форума АТМ (ATM Forum) является «телекоммуникационной концепцией, определенной стандартами ANSI и ITU (ранее CCITT), для передачи полного спектра пользовательского трафика, включая передачу голоса, данных и видео сигналов», и предназначен для унификации телекоммуникационных и компьютерных сетей;
 Системы Коммутации пакетов, таких как Ethernet или  IP.

Асинхронность в информатике 
В компьютерном программировании, асинхронными событиями являются те, которые возникают независимо от основного потока выполнения программы. Асинхронные действия — действия, выполненные в неблокирующем режиме, что позволяет основному потоку программы продолжить обработку.
 Событийно-ориентированная архитектура и Событийно-ориентированное программирование требуют асинхронной обработки событий и специального подхода к написанию ПО.
 Асинхронный клеточный автомат, может обновлять отдельные клетки, независимо, таким образом, что новое состояние клетки влияет на расчет состояний в соседних сотах
 Асинхронный ввод-вывод, в информатике, является способ осуществления операций ввода/вывода, позволяющий проводить другую обработку, до того как операция ввода/вывода завершена
 Асинхронный интерфейс прикладного программирования (API)
 Асинхронный способ доставки (АСД), способ передачи данных, используется когда есть необходимость в стороне сервера обрабатывать большое количество долгосрочными клиентских запросов
 Ajax, асинхронный JavaScript и XML
 Асинхронная память

Асинхронность в технике 
 В электродвигателях, асинхронный двигатель вариант электродвигателя, где электромагнитное поле вращается с другой (более высокой) скоростью, чем ротор; разница называется скольжением
 Асинхронизм искрообразования — характеристика регуляторов опережения прерывателя-распределителя зажигания.

Асинхронность в медицине 
Асинхронизм сердца — один из патогенетических звеньев сердечной недостаточности.

Литература 
 
 
 Трещевский Ю. И. Методологические аспекты исследования асинхронности экономических систем / Ю.И. Трещевский, А.И. Щедров // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – No 6 (6)

Ссылки 

Передача данных
Асинхронность